Сі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 9 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 129,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сі на сайті французького Національного інституту географії
 Сі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона